Hrvatska:
 Tržić, naselje u Općini Klinča Sela, Zagrebačka županija
 Tržić Primišljanski, naselje u sastavu Grada Slunja, Karlovačka županija
 Tržić Tounjski, naselje u sastavu Općine Tounj, Karlovačka županija

Italija:
 Tržić, hrvatski naziv za Monfalcone, Talijanska Republika

Vidi i:
 Tržič, općina u Republici Sloveniji
 Tržič, grad i sjedište Općine Tržič, Gorenjska, Slovenija
 Tržič, naselje u Općini Dobrepolje, Slovenija

Izvori: